Andrzej Karolak (1936–) – polski aktor
 Czesław Karolak (1946–) – polski germanista
 Elżbieta Karolak (1951–) – polska organistka i pedagog
 Jacek Karolak (1970–) – polski poeta
 Roman Karolak (1917–2004) – polski polityk, poseł na Sejm PRL
 Stanisław Karolak (1931–2009) – polski językoznawca
 Tadeusz Karolak (ujednoznacznienie)
 Tomasz Karolak (1971–) – polski aktor i piosenkarz
 Wojciech Karolak (1939–2021) – polski muzyk jazzowy
 Zygmunt Karolak (1905–1999) – polski malarz